Jan Kohout : homme politique tchèque (1961-)
 Pavel Kohout : écrivain tchèque (1928-)
 Pavel Kohout : organiste tchèque (1976-)